Абердин:

Прізвище 

 Джон Гамільтон-Гордон (1847–1934) — 7-й граф Абердин і 1-й маркіз Абердин і Темери — віце-король Ірландії в 1886 і сьомий генерал-губернатор Канади
 Джордж Гамільтон-Гордон Абердин (1784–1860) — 4-й граф Абердин, англійський політичний діяч
 Патриція Абердин — американський футуролог і коуч

Топонім

Австралія 
 Абердин (Австралія) — місто в Новому Південному Уельсі

Велика Британія 
 Абердин — місто в Шотландії.
 Абердин (область) — одна з 32 областей Шотландії
 Абердиншир (графство Абердин) — одна з 32 областей Шотландії
 Абердин (аеропорт) — третій за розміром аеропорт Шотландії

Канада 
 Абердин (Британська Колумбія)
 Абердин (Нью-Брансвік)
  Абердин — озеро на території Нунавут в Канаді
 Абердин (Онтаріо)
 Абердин (Саскачеван)

Абердин — місто, штат Айдахо
 Абердин — місто, штат Меріленд
 Абердинський випробувальний полігон
 Абердин — місто, штат Міссісіпі
 Абердин — місто, штат Північна Кароліна
 Абердин — місто, штат Південна Дакота
 Абердин — місто, штат Вашингтон
 Абердин — селище, штат Нью-Джерсі
 Абердин — селище, штат Огайо
 Абердин — переписна місцевість в окрузі Портер, штат Індіана

 Абердин (Західна Вірджинія)
 Абердин (Флорида)

ПАР 
 Абердин (Південна Африка)

Інше 

 Абердин — шотландський футбольний клуб
 Абердин — фільм 2000 року

Див. також 
 Абердинський випробувальний полігон
 Абердинська битва

Англійські прізвища